Герхард Шрёдер ():
 Герхард Шрёдер (род. 1944) — немецкий юрист и политик, федеральный канцлер ФРГ.
 Герхард Шрёдер (1910—1989) — немецкий государственный и политический деятель. Министр внутренних дел Германии в 1953—1961 гг.